Nikola Jovanović (koszykarz) – serbski koszykarz grający w Anwilu Włocławek
 Nikola Jovanović (piłkarz) – czarnogórski piłkarz, 7-krotny reprezentant Jugosławii
 Nikola Jovanović – serbski zapaśnik